Abdesslam Benabdellah (1964-), footballeur algérien.
 Rachid BelmokhtarBenabdellah (1942-), ingénieur aéronautique, professeur et homme politique marocain.
 Salah Ben Djoudi Benabdellah (1987-), footballeur algérien.
 Souad Benabdellah, judokate marocaine.

Patronyme arabe